Зоф'я Налковська (пол. - Zofia Nałkowska, нар. 10 листопада 1884 року, Варшава, померла 17 грудня 1954 року, там само) – польська письменниця, журналістка, публіцист і драматург. Лауреат Державної премії ПНР (1953).
 Ганна Налковська – відома польська різблярка